Кузма може бити:

 Општина Кузма, општина у Републици Словенији
 Кузма (Словенија), насељено мјесто и средиште општине Кузма, Република Словенија
 Кузма (Воћин), насељено мјесто у општини Воћин, Славонија, Република Хрватска
 Кузма Перјасичка, насељено мјесто града Слуња, Кордун, Република Хрватска